Симплициальное множество (в ранних источниках — полусимплициальный компле́кс) — теоретико-категорная конструкция, обобщающая понятие симплициального комплекса и в определённом смысле моделирующая понятие топологического пространства с «хорошими» свойствами: теория гомотопий для симплициальных множеств эквивалентна классической теории гомотопий для топологических пространств. Является чисто алгебраической конструкцией, обеспечивающей практически полный параллелизм с геометрическими объектами; в связи с этим считается одним из важнейших объектов в алгебраической топологии как с методологической точки зрения, так и с инструментальной.

С точки зрения теории категорий определяется как  из категории множеств, или, эквивалентно, как предпучок симплициальной категории в категорию множеств.

Определения и структура 
Симплициальное множество  — контравариантный функтор из симплициальной категории в категорию множеств: .

Так как всякий морфизм симплициальной категории порождается морфизмами  и  (), определёнными как:
 ,
 ,

то симплициальное множество может быть сконструировано как система -х слоёв , связанных соответствующими (двойственными к  и ) отображениями  и , удовлетворяющих соотношениям:
 , если ,
 , если ,
 .
Точки слоя  называются -мерными симплексами, притом точки слоя  — вершинами, а слоя  — рёбрами. Морфизмы  называются операторами граней, а морфизмы  — операторами вырождения.

Симплициальное отображение — (функторный) морфизм между симплициальными множествами , симплициальное отображение также может быть рассмотрено как совокупность слоёв , притом выполнено:
  (),
  ().

Симплициальное множество  называется симплициальным подмножеством , если все слои  симплициального отображения  инъективны; в этом случае операторы граней и операторы вырождения в  являются сужениями соответствующих операторов для .

Симплициальное фактормножество — конструкция, получаемая послойной факторизацией симплициального множества, то есть  — набор слоёв , притом операторы граней и вырождения слоёв-фактормножеств индуцируются соответствующими операторами множества .

Симплициальные множества со всевозможными симплициальными отображениями между ними образуют категорию .

Мотивация

Примеры

Свойства 
Категория симплициальных множеств допускает прямые и обратные пределы, вычисляемые послойно. В частности, для любых симплициальных множеств  и  определены прямое произведение  и прямая сумма (раздельное объединение) , притом для всех слоёв:
 ,
 .

Геометрическая реализация

Косимплициальное множество 
Также используется двойственное понятие косимплициального множества — функтора из симплициальной категории в категорию множеств: . Косимплициальные множества имеют аналогичную послойную структуру с операторами граней и вырождения (двойственных к соответствующим операторам симплициальных множеств) и образуют категорию .

Примечания

Литература 
 
 
 

Теория категорий
Алгебраическая топология